Leopold Staff – polski poeta
 Franciszek Staff – polski ichtiolog
 Ludwik Maria Staff – polski poeta
 Staff – polski raper
 slang. marihuana